Världsmästerskapet i basket för herrar 1982 spelades i Colombia 15–28 augusti 1982. Turneringen vanns av Sovjetunionen före USA och Jugoslavien.

Matcherna spelades i Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta och Cali.

Preliminär omgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Placeringsmatcher
Lag som spelade i samma grupp i den preliminära omgången har resultaten med sig mot lag som gått vidare. Dessa resultat är skrivna i kursiv stil.

Semifinalomgång
Colombia var direktkvalificerad till semifinalomgången som värdnation. Lag som spelade i samma grupp i den preliminära omgången har resultaten med sig mot lag som gått vidare. Dessa resultat är skrivna i kursiv stil.

Bronsmatch

Final

Källor
Officiell hemsida

1982
Internationella baskettävlingar i Colombia
1982 i Colombia